Bergenhus (stadsdeel), een stadsdeel in het centrum van Bergen (Noorwegen)
 Bergenhus (vesting), een vesting in Bergen (Noorwegen)
 Bergenhus len, een historische administratieve regio van Noorwegen:
 Bergenhus stiftamt, een historische administratieve regio van Noorwegen, in 1763 opgedeeld in:
 Nordre Bergenhus amt, nu de Noorse provincie Sogn og Fjordane
 Søndre Bergenhus amt, nu de Noorse provincie Hordaland

Zie ook

 Bergenhusen